Melvin Johnson (n. 1993), cestista statunitense
 Melvin Johnson III (n. 1990), cestista statunitense